Georg Böhm je jméno více osobností:

 Georg Böhm (sochař) (1789–1853) – český sochař
 Georg Böhm (politik) (1896–1947) – československý politik německé národnosti 
 Georg Böhm (skladatel) (1661–1733) – německý varhaník a hudební skladatel